Lehane ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Lehane (* 1965), amerikanischer Krimi-Autor
 Jan Lehane (* 1941), australische Tennisspielerin